Punten kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Punten, ö, Sulawesi Utara, 
 Desa Punten, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar